Příjmení Rajmont má více nositelů:

 Filip Rajmont (* 1977), český herec
 Ivan Rajmont (1945–2015), český režisér a divadelní pedagog